«Самотній вовк» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми, бойовика та створений компанією Sinegraf. В головних ролях — Хасан Денизяран, Джихан Унал, Мурат Хан.

Перша серія вийшла в ефір 28 січня 2022 року.

Серіал має 2 сезони. Завершився 32-м епізодом, який вийшов у ефір 30 грудня 2022 року.

Режисер серіалу — Чагатай Тосун.

Сценарист серіалу — Мурат Коджа, Алі Альпер Ерзе, Реджеп Чавдар, Айдем Бийік, Реджеп Чавдар.

Сюжет 
Батьки Йигіта були вбиті, а восьмирічного хлопчика скидають зі скелі. Але він не вмирає, його знаходить вовк, який приносить його до Давута Бахадіра. Давут вже 60 років бореться із бандитами Голіафа, і коли він майже здався, на його шляху з'являється цей хлопчик. Давут дає йому нове ім'я — Алтай Куртоглу і виховує, як рідного. Алтай стане тим, хто продовжить його справу. Одного разу перетнуться шляхи Алтая та Есри, яка просить його про допомогу. Однак Есра має свої таємниці.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Примітки

Посилання 
 Самотній вовк на сайті atv
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою